Thomas Frutig (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || HC Bienne U20 || Juniors Élites || 34 || 1 || 10 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2003-2004 || CP Berne U20 || Juniors Élites || 31 || 0 || 2 || 2 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2004-2005 || CP Berne U20 || Juniors Élites || - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| rowspan=3 | 2005-2006 || CP Berne U20 || Juniors Élites || - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|  EHC Berthoud || Première ligue || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|  SC Langenthal || LNB || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| rowspan=2 | 2006-2007 || HC Bienne || LNB || 19 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| SC Lyss  || Première ligue || 9 || 2 || 3 || 5 || 35 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB || 48 || 2 || 7 || 9 || 32 || 14 || 0 || 2 || 2 || 10
|- 
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB || 38 || 5 || 6 || 11 || 20 || 10 || 2 || 3 || 5 || 2
|- 
| 2009-2010 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 32 || 0 || 0 || 0 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2010-2011 || Huttwil Falcons || Première ligue || 22 || 4 || 12 || 16 || 20 || 12 || 1 || 5 || 6 || 8
|- 
| 2011-2012 || EHC Zuchwil || Première ligue || 26 || 6 || 6 || 12 || 28 || 13 || 4 || 3 || 7 || 16
|- 
| 2012-2013 || SC Lyss || Première ligue || 28 || 6 || 12 || 18 || 32 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|- 
| 2013-2014 || SC Lyss || Première ligue || 26 || 4 || 5 || 9 || 24 || 7 || 2 || 4 || 6 || 16
|-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1986
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur des Huttwil Falcons
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bienne
Défenseur de hockey sur glace